Höfer, Hoefer puede referirse a:

Lugares
 Höfer (Alemania), una localidad de Alemania.

Personas
 Candida Höfer (* 1944, Eberswalde), fotógrafa alemana.
 (Johann Christian) Ferdinand Höfer, o Jean Chrétien Ferdinand Hoefer.
 Steven "Steve" Hoefer